Rugby (em inglês), Rúgbi (português brasileiro) ou Râguebi (português europeu) pode

Desporto 
 Rugby - desporto

Variantes 
 Rugby league
 Rugby sevens - jogada com 7 jogadores
 Touch rugby - outra variante do rugby
 Rugby de praia
 Rugby em cadeira de rodas

Topónimos 
 Rugby (Inglaterra) - cidade no condado de Warwickshire
 Rugby School - escola na cidade inglesa, onde o desporto homónimo teve início
 Rugby (Dacota do Norte) - cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos